Никола́й Алфёров:
 Алфёров, Николай Алексеевич (1936—2010) — советский и российский штурман-испытатель, капитан.
 Алфёров, Николай Семёнович (1917—1982) — советский архитектор.
 Алфёров, Николай Фёдорович (1780—1840) — русский архитектор и гравёр.